Línea U puede referirse a:
 la Línea Urquiza de ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, llamada así por la empresa concesionaria Metrovías; o
 la Línea U del EMT de Madrid.